Echo ist eine Bezeichnung für:
 das akustische Echo
 davon abgeleitet die nach der Reflexion an Objekten wieder empfangenen elektromagnetischen Wellen beim Radar

 Echo (Musik), die Wiederholung einer musikalischen Phrase mit verminderter Tonstärke
 Echo (Gattung), eine Gattung der Prachtlibellen
 Echo (Schach), im Schach eine sich wiederholende Wendung
 Ping (Datenübertragung), auch ICMP-Echo-Anfrage oder echo request
 E als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)

 (((echo))), ein antisemitisches Symbol

Echo/Echō ist der Name von:
 Echo (Mythologie), eine weibliche Figur der griechischen Mythologie
 Echo (Musikpreis), ein ehemaliger deutscher Musikpreis
 Echo (Motorgeräte), ein Hersteller von Motorgeräten zur Garten- und Forstbewirtschaftung
 Toyota Echo, ein Automodell
 Tecnam P92 „Echo“, italienisches Ultraleichtflugzeug
 Amazon Echo, ein Smart Speaker mit sprachgesteuertem, internetbasiertem persönlichem Assistent des Unternehmens Amazon.com
 Echō (1780–1862), japanischer buddhistischer Priester

Informatik:
 Echo (Informatik), ein Computerbefehl
 Echo (Netzwerkdienst), ein Netzwerkdienst und das zugehörige Protokoll
 Echo-Algorithmus, ein Verfahren für verteilte Systeme

Zeitschriften und Literatur:
 Das Echo, 1882–1935, Wochenzeitung für Auslandsdeutsche
 Darmstädter Echo, regionale Tageszeitung
 Echo Online, Innsbrucker Zeitschrift
 Echo Continental, von 1913 bis 1941, Kundenzeitschrift der Reifen- und Gummiwarenherstellerin Continental AG
 Zeit-Echo, deutsch-schweizerische Literatur- und Kunst-Zeitschrift (1914–17)
 Echo (Comic), ein Comic von Terry Moore
 Echo, Hauptfigur im Roman Der Schrecksenmeister von Walter Moers
 Echo, eine Figur im Roman Die letzte Welt (1988) des österreichischen Schriftstellers Christoph Ransmayr

Weltraum-Objekte:
 Echo 1, einen der ersten Satelliten der NASA
 (60) Echo, einen Asteroiden

Schiffe und U-Boote
 HMS Echo, mehrere Schiffe der britischen Royal Navy
 HMS Echo (H23), ein britischer Zerstörer der E-Klasse im Zweiten Weltkrieg
 Echo, NATO-Bezeichnung für Projekt 659, eine sowjetische U-Boot-Klasse
 Echo II, NATO-Bezeichnung für Projekt 675, eine weitere sowjetische U-Boot-Klasse
 Echo-Klasse (2002), eine britische Forschungsschiffsklasse
 Echo Voyager, eine Unterwasserdrohne der US-Navy, 2016 von Boeing vorgestellt

Musik:
 Echo-Echo, eine A-cappella-Gruppe, die seit 1999 unter dem Namen Meier & die Geier auftritt

Film:
 Echo (Film), deutscher Spielfilm von Mareike Wegener aus dem Jahr 2022

Orte:
 Echo (Wuppertal), Ortslage in Wuppertaler Stadtteil Ronsdorf, Nordrhein-Westfalen
 Echo (Rottmannsdorf), ein Naturdenkmal in Zwickau, Sachsen
 Echo Mountain, Berg auf Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Echo-Pass, Gebirgspass auf Südgeorgien im Südatlantik
 Echo (Kleinbrach), Tunnelmund im Bad Kissinger Ortsteil Kleinbrach
 Echobrücke, eine ehemalige Eisenbahnbrücke in Braunschweig
 Hecho (Huesco), auch Echo, Hauptort der spanischen Gemeinde Valle de Hecho
Orte in den Vereinigten Staaten:
 Echo (Alabama)
 Echo (Arkansas)
 Echo (Colorado)
 Echo (Kentucky)
 Echo (Louisiana)
 Echo (Minnesota)
 Echo (North Carolina)
 Echo (Ohio)
 Echo (Oregon)
 Echo (Pennsylvania)
 Echo (Texas)
 Echo (Utah)
 Echo (Washington)
 Echo (West Virginia)
im NRHP gelistete Objekte:
 Echo Bridge, in Newton, Massachusetts, ID-Nr. 80000638
 Echo Camp, in Raquette Lake, New York, ID-Nr. 86002939
 Echo Canyon Breastworks, in Echo, Utah, ID-Nr. 88001942
 Echo Church and School, in Echo, Utah, ID-Nr. 88003000
 Echo City Hall, in Echo, Oregon, ID-Nr. 97000899
 Echo Lake Park, in Idaho Springs, Connecticut, ID-Nr. 95000109
 Echo Lawn Estate, in Balmville, New York, ID-Nr. 09000157
 Echo Methodist Church, in Echo, Oregon, ID-Nr. 97000900
 Echo Post Office, in Echo, Utah, ID-Nr. 03000159
 Echo School, in Echo, Utah, ID-Nr. 97000805

Geografisches:
 Echo-Canyon, Antarktis

ECHO oder Echo ist die Abkürzung für:
 (transthorakale) Echokardiografie, ein Verfahren der Herzmedizin
 Enteric Cytopathogenic Human Orphan, eine Gruppe der Enteroviren, siehe ECHO-Viren
 European Community – Humanitarian Aid & Civil Protection, dt. Europäisches Amt für humanitäre Hilfe der EU
 European Confederation of Care Home Organisations, europäische Vereinigung privater Einrichtungsträgerverbände
 European Concert Hall Organisation, Zusammenschluss von Konzerthäusern
 European Cultural Heritage Online, ein EU-gefördertes Projekt zur Sicherung und digitalen Repräsentation des Kulturerbes und zugleich eine geisteswissenschaftliche Forschungsplattform
 ECHO (Computerspiel), SF-Computerspiel aus dem Jahr 2017

Siehe auch:

 Echos
 Echoes, eine Komposition der britischen Rockgruppe Pink Floyd

ECHO